Narciso blanco puede referirse a:
Al nombre común de la planta Narcissus papyraceus.
Al nombre común de la planta Narcissus tazetta.